Lady Lovibond (schip) - schoener
 Ophelia Lovibond - Brits actrice